Gnaphalium, plantengeslacht, zoals bosdroogbloem 
 Droogbloemen, gedroogde bloemen